Casiopea puede hacer referencia a:

 Casiopea, personaje de la mitología griega.
 Casiopea, una constelación del hemisferio norte.
 Casiopea, una banda de jazz fusión.